Chanel Cresswell - uma atriz britânica. 
Helen Cresswell - escritora inglesa.
William Nichol Cresswell - um pintor inglês.

Ver também
Creswell

Desambiguações de sobrenomes